Ehrnfried Wahlqvist – pittore paesaggista svedese della Scuola di pittura di Düsseldorf
 Filip Wahlqvist – sciatore alpino norvegese
 Linus Wahlqvist – calciatore svedese